Hassenfratz ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Hassenfratz (* 1981), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Heinrich Hassenfratz (1860–1928), deutscher Lehrer und Archivar, siehe Deutsche Feldpost bis 1918 
 Jean-Henri Hassenfratz (1755–1827), französischer Mineraloge, Physiker, Chemiker und Politiker

Siehe auch:
 Hasenfratz